Rhuddlan peut désigner :
 Rhuddlan, une ville et communauté du nord du pays de Galles ;
 le borough de Rhuddlan, un ancien district administratif du comté de la Clwyd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le château de Rhuddlan, une forteresse médiévale érigée par  située dans la communauté de Rhuddlan ;
 le statut de Rhuddlan, signé dans le château précédent, texte fixant la base gouvernementale du pays de Galles après sa conquête par les Anglais ;